Ein Rejón ist ein ca. 160 cm langer Holzspeer.

Ein Rejón wird beim Stierkampf von Reitern als Waffe benutzt, um die zuvor im Kampf geschwächten Stiere zu töten. Die Reiter werden Rejoneos genannt. Den Stieren werden zuvor die Hörner abgeschliffen, so dass sie die dabei eingesetzten Pferde nicht, oder nur wenig verletzen können.

Einzelnachweise 

Stierkampf
Stangenwaffe